Ortolano ima više značenja:
 Ortolano, Bologna
 Ortolano, L'Aquila